Pablo Fandiño (1966. október 11. –) uruguayi nemzetközi labdarúgó-partbíró.  Polgári foglalkozása: nagykereskedő. Teljes neve: Pablo Javier Fandiño.

Pályafutása

Nemzetközi játékvezetés 
Az Uruguayi labdarúgó-szövetség Játékvezető Bizottsága terjesztette fel nemzetközi partbírónak, a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) 2001-től tartotta nyilván partbírói keretében. Több nemzetek közötti válogatott és klubmérkőzésen szolgálta a labdarúgást partbíróként. Az aktív nemzetközi játékvezetéstől 2011-ben a FIFA 45 éves korhatárát elérve búcsúzott.

Labdarúgó-világbajnokság

U17-es labdarúgó-világbajnokság
Peru rendezte a 11., a 2005-ös U17-es labdarúgó-világbajnokságot, ahol a FIFA JB Jorge Larrionda honfitársa mellé rendelte asszisztensnek.

2005-ös U17-es labdarúgó-világbajnokság

---

U20-as labdarúgó-világbajnokság
2009-ben Egyiptom rendezte a 17., a 2009-es U20-as labdarúgó-világbajnokságot, ahol Jorge Larrionda mellett partbíróként szolgálta a labdarúgást.

2009-es U20-as labdarúgó-világbajnokság

---

A világbajnoki döntőkhöz vezető úton Németországba a XVIII., a 2006-os labdarúgó-világbajnokságra, valamint Dél-Afrikába a XIX., a 2010-es labdarúgó-világbajnokságra a FIFA JB partbíróként alkalmazta. A 2006-os volt az első világtorna, amikor a meghívott játékvezetőhöz (nemzeti vagy nemzetközi) szorosan kapcsolódtak asszisztensei. Jorge Larrionda állandó segítőjeként tevékenykedett. Partbírói mérkőzéseinek száma világbajnokságon: 8.

2006-os labdarúgó-világbajnokság

Világbajnoki mérkőzés

2010-es labdarúgó-világbajnokság
A FIFA JB 2010. február 5-én kijelölte a (június 11.-július 11.) közötti dél-afrikai világbajnokságon közreműködő 30 játékvezetőt, akik ott lehettek a világtornán. Az érintettek március 2-6. között a Kanári-szigeteken vettek részt szemináriumon, ezt megelőzően február 26-án Zürichben orvosi vizsgálaton kellett megjelenniük. Az ellenőrző vizsgálatokon megfeleltek az elvárásoknak, így a FIFA JB végérvényesen jelölte a keretbe, Jorge Larrionda játékvezető állandó segítője.

Világbajnoki mérkőzés

Copa América
Peru rendezte a 41., a 2004-es Copa América labdarúgó tornát, ahol a  CONMEBOL JB asszisztensi szolgálatra alkalmazta.

2004-es Copa América

Copa América mérkőzés

Konföderációs kupa 
Dél-Afrika rendezte a 2009-es konföderációs kupa tornát, ahol Jorge Larrionda partbírójaként segítette a játékvezetőt.

2009-es konföderációs kupa

Források 

Uruguayi labdarúgó-játékvezetők
1966-ban született személyek
Élő személyek